Fort William kan syfta på:

 Fort William (kompani)

Antarktis 

 Fort William (udde),

Storbritannien 

 Fort William, Highland, ort, Skottland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar